Egon Jensen har flere betydninger:

 Egon Jensen – en dansk minister
 Egon Jensen (fodboldspiller) – en fodboldspiller fra Esbjerg